Северяне:

 Северяне — восточно-славянский племенной союз, населявший в VIII — начале XI веков территорию современных Черниговской, Сумской, Брянской, Курской, Белгородской областей.
 Северяне — полнометражный фильм голландского режиссёра Алекса Ван Вармердама 1992 года.
 Северяне — норвежский комедийный сериал, созданный Джоном Ивер Хайгакером и Йонасом Торгерсеном.
 Северяне, север () — другое название северных штатов во время Гражданской войны.